Amerikai Egyesült Államok
 Bedford, város az USA Indiana államában
 Bedford, város az USA Iowa államában
 Bedford, város az USA Kentucky államában
 Bedford, város az USA Massachusetts államában
 Bedford, város az USA New Hampshire államában
 Bedford, város az USA New York államában
 Bedford, város az USA Pennsylvania államában
 Bedford, város az USA Tennessee államában
 Bedford, város az USA Texas államában
 Bedford, város az USA Virginia államában
 Bedford, város az USA Wyoming államában
 Egyesült Királyság
 Bedford, város Angliában

Lásd még:
 Bedford megye (egyértelműsítő lap)